«Смелые игры» () — канадский драматический фильм режиссёра Паскаля Франкота, написанный Барбарой Маршалл и рассказывающий о группе девочек-подростков. Первый релиз состоялся в 2009 году. Релиз на DVD — 21 сентября 2010 года.

Сюжет 
Несколько девочек-подростков собираются ночью, чтобы сыграть в интересную игру. Чем опаснее условия, тем увлекательнее! В конце-концов у них появляется шанс разгадать тайну нашумевшего самоубийства одного из студентов.

В главных ролях 
 Бриттани Робертсон — Чапин Райт
 Алексия Фэст — Ева
 Скаут Тейлор-Комптон — Лайза
 Джанель Пэрриш — Сесили
 Эмили Теннант — Сара
 Карли Маккилип — Нина
 Обри Мозино — Мэллори Силверс
 Бретт Даверн — Уиспа
 Джеффри Баллард — Кларк
 Ричард Хармон — Стефан
 Нолан Фанк — Тодд
 Сефтон Финчэм — Джо
 Джесси Рейд — Винс
 Сара-Джейн Редмонд — Валери
 Ванда Кэннон — Миссис Нарн
 Эван Джогиа — Лима

Примечания 

Фильмы-триллеры Канады
Фильмы-драмы Канады